Дуг Сомнер (англ. Doug Somner, нар. 4 липня 1951, Единбург) — шотландський футболіст.
 Дуг Мейсон, Дуг Ме́йсон (англ. Doug Mason; 20 серпня 1955, м. Садбері, Онтаріо, Канада) — канадський хокеїст.
 Дуг Дусі (англ. Doug Ducey; нар. 9 квітня 1964(19640409), Толідо, Огайо) — американський політик-республіканець.
 Дуг Петерсон (* 1945) — відомий американський конструктор вітрильних яхт.